Onderdistrict in Indonesië
 Mantingan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Mantingan (Bulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Mantingan (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Mantingan (Salam), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Mantingan (Tahunan), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Mantingan (Mantingan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java